Traunspurger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wimschneider (geb. Traunspurger; 1919–1993), deutsche Bäuerin und Autorin
 Walter Traunspurger (* 1956), deutscher Zoologe